Yenimahalle (wörtlich übersetzt in etwa: Neusiedlung) steht für:

 Yenimahalle, Verwaltungsbezirk (İlçe) der Provinz Ankara, zugleich dessen einzige Gemeinde und Stadtbezirk von Ankara

Dörfer:
 Yenimahalle (Biga), Dorf im Bezirk Biga der Provinz Çanakkale
 Yenimahalle (Babaeski), Dorf im Bezirk Babaeski der Provinz Kırklareli
 Yenimahalle (Termal), Dorf im Bezirk Termal der Provinz Yalova

Mahalles:
 Yenimahalle (Beykoz), Mahalle im Stadtbezirk Beykoz von İstanbul
 Yenimahalle (Silivri), Mahalle im Stadtbezirk Silivri von İstanbul
 Yenimahalle (Pendik), Mahalle im Stadtbezirk Pendik von İstanbul
 Yenimahalle (Küçükçekmece), Mahalle im Stadtbezirk Küçükçekmece von İstanbul
 Yenimahalle (Gaziosmanpaşa), Mahalle im Stadtbezirk Gaziosmanpaşa von İstanbul
 Yenimahalle (Bağcılar), Mahalle im Stadtbezirk Bağcılar von İstanbul
 Yenimahalle (Bakırköy), Mahalle im Stadtbezirk Bakırköy von İstanbul
 Yenimahalle (Sarıyer), Mahalle im Stadtbezirk Sarıyer von İstanbul
 Bahçeköy Yenimahalle (Sarıyer), Mahalle im Stadtbezirk Sarıyer von İstanbul
 Rami Yenimahalle (Eyüp), Mahalle im Stadtbezirk Eyüp von İstanbul
 Yenimahalle (Kırıkkale), Mahalle von Kırıkkale
 Yeni Mahalle (Fındıklı), Mahalle von Fındıklı in der Provinz Rize
 Yeni Mahalle (Karasu), Mahalle von Karasu in der Provinz Sakarya
 Yeni Mahalle (Zonguldak), Mahalle von Zonguldak